Монжиска́р () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3121. Всего в состав кантона Монжискар входит 20 коммун, из них главной коммуной является Монжискар.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 25 573 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Монжискар на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Монжискар на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна